ХТИ:

 Хакасский технический институт — высшее учебное заведение в Республике Хакасия, филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Сибирский федеральный университет.
 Харьковский технологический институт — название Харьковского политехнического института до 1929 года.
 Химико-токсикологическое исследование.
 Неправильное обозначение первой части VIN (например, ХТИ-682В вместо XTU-682В) на табличках троллейбусов ЗиУ в 80-е годы, вызванное отсутствием латинских букв.